Košarkaški klub "Sesvete" (KK "Sesvete"; Košarkaški klub "Sesvete Zagreb", "Sesvete") je muški košarkaški klub iz Sesveta, Grad Zagreb, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u Prvoj muškoj košarkaškoj ligi, ligi drugog stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
KK "Sesvete" je osnovan u rujnu 2006. godine. Klub se u početku natjecao u "C-1 ligi - Centar" i "B-1 ligi - Centar", koju osvajaju u sezoni 2014./15. i ulaze u "A-2 ligu - Centar" (kasnije "Druga liga - Centar") u kojoj su prvaci u sezoni 2018./19., kada nakon kvalifikacija ulaze u "Prvu kođarkašku ligu".

Uspjesi 
 Druga liga - Centar 
 prvak: 2018./19. 

 B-1 liga - Centar 
 prvak: 2014./15. 

 C-1 liga centar 
 prvak: 2013./14.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Sesvete

Vanjske poveznice 
 kksesvete.hr, službene stranice 
 KK Sesvete, facebook stranica 
 eurobasket.com, KK Sesvete Zagreb 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB SESVETE 
 basketball.hr, KK Sesvete

Izvori  
 
 kksesvete.hr, ''O nama", pristupljeno 12. ožujka 2020. 
 sesvete-danas.hr, Predstavljamo Košarkaški klub Sesvete, objavljeno 23. siječnja 2017., pristupljeno 12. ožujka 2020.  
 ksz-zagreb.hr, Košarkaški klubovi, pristupljeno 12. ožujka 2020.  
 hks-cbf.hr, Klubovi – Prva muška liga, pristupljeno 12. ožujka 2020.  
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB SESVETE ZAGREB 
 fininfo.hr, KK "SESVETE" ZAGREB 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "SESVETE" ZAGREB 
   

 
Košarkaški klubovi u Gradu Zagrebu
Sesvete